14-й Чемпионат СССР по дзюдо прошёл в Ленинграде 12-15 февраля 1987 года.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по дзюдо
Спорт в России в 1987 году
Февраль 1987 года
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
1987 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1987 году
Соревнования по дзюдо в России